Twilight Time kan syfta på:
Twilight Time (musikalbum) – finska power-metalbandet Stratovarius andra musikalbum.
Twilight Time (sång) – troligen mest känd som en av musikgruppen The Platters hitlåtar.